A 2003-as finn labdarúgó-bajnokság a finn labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának hetvenharmadik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt.

A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a HJK Helsinki csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

1A KooTeePee az osztályozón ugyan kiesett, de mivel a Jokerit csődbe ment maradhatott az első osztályban.

 A HJK Helsinki a 2003-as szezon bajnoka.
 A HJK Helsinki részt vett a 2004–05-ös UEFA-bajnokok ligájában.
 A Haka és az Allianssi részt vett a 2004–05-ös UEFA-kupában.
 A KooTeePee osztályozót játszott.
 A KuPS Kuopio kiesett a másodosztályba (Ykkonen).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Finn
Finn labdarúgó-bajnokságok